Королевская Академия изящных искусств в Брюсселе () — академия художеств в бельгийской столице, основанная в 1711 году.
Среди учеников и преподавательского состава Академии находятся имена самых известных бельгийских художников, скульпторов и архитекторов. Здесь учились: Джеймс Энсор, Рене Магритт и Поль Дельво. Непродолжительное время в конце 1880 года в Академии учился известный голландский художник Винсент ван Гог, расширяя свои знания об анатомии, композиции и перспективе. Пейо, создатель Смурфов, также учился здесь.

Изначально Академия размещалась в одной единственной комнате в здании городской ратуши. В 1876 году заведение переехало в бывший монастырь и сиротский приют по улице Миди, восстановленный городским архитектором , в котором школа и находится поныне.

Руководство 
Наиболее примечательные руководители школы:

 Франсуа-Жозеф Навез (1835—1862)
 Жан-Франсуа Портель (1878 — ?)
 Пьер Шарль Ван-дер-Стаппен (1898 — ?)
 Виктор Руссо (1919—1922)
 Виктор Орта (1927—1931)
 Поль Дельво (1965—1966)

Академию иногда путают с Королевской академией наук и искусств Бельгии и Академией изящных искусств в составе Института Франции.

Ссылки 

 Официальный сайт Королевской Академии изящных искусств в Брюсселе

1710-е годы в Бельгии
Высшие учебные заведения Бельгии
Академии изящных искусств
Академии по алфавиту
Изящных искусств
Появились в XVIII веке в Бельгии